Кубок Кремля 2002 года в мужском парном разряде проводится в тринадцатый раз. В основной сетке турнира 16 пар, три из которых прошли в основу получив специальное приглашение от организаторов.

Пара Сэндон Стоулл / Максим Мирный не защищала свой прошлогодний титул, однако оба спортсмена участвовали в турнире и дошли до финала, где сильнее оказался дуэт с участием белоруса.

Посев 

 Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (Четвертьфинал)
 Евгений Кафельников /  Джаред Палмер (Полуфинал)

<ol start="3">
 Мартин Дамм /  Цирил Сук ''(Первый раунд)
 Джошуа Игл /  Сэндон Стоулл ''(Финал)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2002